G41:
 Gewehr 41 — самозарядная винтовка, производства Германии времен Второй мировой войны.
 Heckler & Koch G41 — немецкий автомат.
 Intel G41 - чипсет Intel.